Torslunda kan syfta på:
 Torslunda socken – en socken på Öland
 Torslunda landskommun – en tidigare kommun på södra Öland i Kalmar län
 Torslunda församling – en församling i Södra Ölands pastorat i Kalmar-Ölands kontrakt i Växjö stift
 Torslunda kyrka – en kyrka i Torslunda på Öland
 Torslunda distrikt – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län på södra Öland
 Torslunda, Mörbylånga kommun – en ort i Mörbylånga kommun på Öland
 Torslunda, Tierps kommun – en ort i Tierps kommun
 Torslunda naturreservat – ett naturreservat i Sigtuna kommun